Mórahalom beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mórahalom
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mórahalom
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mórahalom